Nick Brown peut désigner :
 Nick Brown (1961-), un ancien joueur de tennis professionnel britannique ;
 Nick Brown (1950-), un homme politique britannique du Parti travailliste, il a été ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation de Tony Blair.